Guilhem Molinier, avocat et poète occitan du 
Étienne Molinier (1580-1650) prêtre, prédicateur, théologien et écrivain français.
Les frères Molinier sont des historiens et historiens de l'art de la fin du . D'origine populaire, ils ont marqué l'histoire de leurs disciplines :
 Charles Molinier, historien de l'art et historien des hérésies médiévales.
Auguste Molinier (1851-1904), médiéviste, professeur à l'École des chartes.
Émile Molinier (1857-1906), historien de l'art, conservateur au musée du Louvre.
 Pierre Molinier  est un peintre et photographe français.
 Louis Molinier, (1929-2019) est un photographe français.
 Édouard Corniglion-Molinier (1898-1963) est un résistant, homme politique et homme d'affaires français.
 Raymond Molinier (1904-1994) est un dirigeant trotskiste français du .
 René Molinier (1899-1975) est un botaniste.
 Roger Molinier (1927-1991)  est un botaniste méditerranéen, fils de René Molinier